Stick bezeichnet:

 Chapman Stick, Musikinstrument
 Memory Stick, ein Speichermedium für Daten
 USB-Stick, ein Peripheriegerät, Ausführungen:
 USB-Speicherstick
 DVB-T-Stick
 WLAN-Stick, siehe Wireless Adapter
 Bluetooth-Stick
 UMTS-Stick, siehe UMTS-Modem
 HDMI-Stick
 Portionstick, eine Verpackungseinheit für Lebensmittel
 Sie nannten ihn Stick, Originaltitel des Actionfilms
 Stick (Pharmazie), Sonderform eines Sachet oder Stift (z. B. Dentalstift zum Einlegen in Wunden)
 Stick (Polo), Sportgerät
 Stick (Tabak), feingeschnittener Tabak im Röhrchen
 Stick (Schlagzeug), Werkzeug des Schlagzeugers

Stick ist der Familienname folgender Personen:
 Judith Stick († 1615), Opfer der Hexenverfolgung in Sindelfingen, siehe Hexenverfolgungen in Sindelfingen 
 Lisa Stick (* 1987), deutsche Jazzmusikerin

Siehe auch:

 Stickle
 Sticks